Cursed es una palabra que puede hacer referencia a:

 Cursed, un capítulo de la serie House M. D..
 Cursed, una película estadounidense de 2005.
 Cursed es una serie estadounidense de 2020.